Indonesië
 Solokuro (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Solokuro (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java